Christoffersen steht für:

 Christoffersen Heights, Gebirgszug in den Jones Mountains, Ellsworthlands, Antarktika
 Christoffersen Island, Insel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Christoffersen ist der Familienname folgender Personen:
 Birte Christoffersen (* 1924), dänische Wasserspringerin
 Chris Christoffersen (* 1979), dänischer Basketballspieler
 Ellen Christoffersen (* 1972), grönländische Politikerin (Atassut)
 Hjalmar Christoffersen (Hjalmar Johan Christoffersen; 1889–1966), dänischer Fußballspieler 
 Janni Christoffersen (* 1962), dänische Datenschützerin
 Lise Christoffersen (* 1955), norwegische Politikerin

Siehe auch:
 Christophersen
 Christopherson
 Kristoffersen